Giovanni di Cosimo de' Medici (1421-1463), zoon van Cosimo de Oude
 Paus Leo X, geboren als Giovanni de' Medici (1475-1521)
 Giovanni de' Medici il Popolano (1467-1498), in 1497 getrouwd met Catherina Sforza en vader van Giovanni dalle Bande Nere
 Giovanni dalle Bande Nere (1498-1526), ook bekend als Giovanni de' Medici, vader van groothertog Cosimo I de' Medici
 Giovanni de' Medici (1543-1562), aartsbisschop van Pisa en kardinaal, zoon van groothertog Cosimo I de' Medici
 Giovanni de' Medici (1567-1621), buitenechtelijke zoon van Cosimo I